Opatów, comune del Voivodato della Santacroce
Opatów, comune del Voivodato della Slesia